MPX steht für:
 Memory Protection Extensions, Erweiterung der x86-Architektur
 MPX (Dateiformat), Microsoft Project Exchange Dateien
 MPX-Filter, Kerbfilter an Kassettenrekordern und Tonbandgeräten
 MPX-Platte, Furnier-Sperrholzplatten aus mindestens fünf gleich starken Furnierlagen.
 MPX-Steckverbinder, Steckverbinder für Hochstromanwendungen im Modellbau
 SIG MPX, Selbstladegewehr der Firma SIG Sauer
 Monkeypox, das Kürzel für Affenpocken 

Mpx steht für:
 Megapixel, Einheit zur Angabe der Sensor- und Bildauflösung in der Digitalfotografie

MPX